«Оттава Сенаторз» (, ) — канадский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Атлантическом дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Команда базируется в канадской столице Оттаве, провинция Онтарио. Домашние матчи команда проводит на арене «Канадиен Тайер Центр».

Клуб был основан 6 декабря 1990 года и был назван в честь предыдущей команды «Оттава Сенаторз», которая существовала с 1883 по 1934 годы и завоевала 11 Кубков Стэнли. Свой первый официальный матч в НХЛ возрождённая «Оттава» провела в сезоне 1992/93. За свою историю «Сенаторз» четырежды становились чемпионами дивизиона, в 2003 году взяли Президентский Кубок, а в 2007 дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Анахайм Дакс».

Легенда

Статистика сезонов

Статистика трофеев

Примечания

Ссылки 
Статистика сезонов «Оттавы Сенаторз» на hockeydb.com

 
Оттава Сенаторз